

Persone 
 Antonio Maria Erba Odescalchi (1712-1762) – cardinale italiano
 Baldassarre Odescalchi (1844-1909) – politico italiano
 Baldassarre Odescalchi, I principe Odescalchi (1683-1746) – nobile italiano
 Baldassarre Odescalchi, III principe Odescalchi (1748-1810) – nobile italiano
 Baldassarre Odescalchi (1844-1909) – politico italiano
 Benedetto Odescalchi (1611-1689) – 240º papa della Chiesa cattolica
 Benedetto Erba Odescalchi (1679-1740) – cardinale italiano
 Carlo Odescalchi (1785-1841) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giorgio Odescalchi (1564-1620) – vescovo cattolico italiano
 Giulio Maria Odescalchi (1612-1666) – vescovo cattolico italiano
 Innocenzo Odescalchi, IV principe Odescalchi (1778-1833) – nobile italiano
 Livio Odescalchi (1652-1713) – mecenate e collezionista d'arte italiano
 Livio Odescalchi, II principe Odescalchi (1725-1805) – nobile italiano
 Livio Odescalchi, V principe Odescalchi (1805-1885) – nobile italiano
 Miklós Odescalchi (1902-1945) – pilota ungherese
 Pietro Odescalchi (1789-1856) – letterato ed erudito italiano

Storia di famiglia 
 Odescalchi – originari di Como, sono una celebre famiglia della nobiltà italiana